«Channel NewsAsia»  — сингапурский англоязычный новостной канал, вещающий на страны Азии.

Создание 
Телевизионный канал «Channel NewsAsia» был создан 1 марта 1999 года в качестве регионального отдела . 12 февраля 2001 года канал вышел на международное вещание и перешёл под управление корпорации «».

Организационная политика 
«Channel NewsAsia» входит в число трех самых предпочтительных англоязычных новостных каналов в Азии, вещая на 26 стран, включая Сингапур. Располагает 13 информационными бюро в 24 странах Азии, а также штатом корреспондентов в крупнейших городах мира, в том числе Нью-Йорке, Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе. По оценке журналиста , «Channel NewsAsia» не придерживается политики цензурирования новостей, несмотря на наличие государственного влияния в свете того, что Сингапур занимает 144 место среди 173 стран в индексе свободы прессы.

«Channel NewsAsia» имеет договора о партнёрстве с отелями Брунея, Камбоджи, Китая, Гонконга, Индии, Индонезии, Кореи, Лаоса, Макао, Малайзии, Непала, Филиппин, Тайваня, Таиланда и Вьетнама, а также с национальной авиакомпанией Сингапура «Singapore Airlines», заключающиеся в трансляции новостей канала в гостиничных номерах и на бортах самолётов.

Вещание и программы 
Телеканал «Channel NewsAsia» осуществляет вещание на четырёх языках — английском, малайском, севернокитайском, тамильском. Позиционирует себя как новостной канал, извещающий аудиторию о мировых событиях с акцентом на азиатские перспективы. Производит , в том числе для других каналов корпорации «MediaCorp», являющейся ведущей информационной компанией Сингапура с охватом таких сфер, как телевидение, радио, газеты, журналы, фильмы, цифровые СМИ. Располагает онлайн-присутствием в социальных сетях, таких как Facebook, YouTube и Twitter.

Символы 
Логотип — стилизованная в виде дельты буква «A» красного цвета из слова «Asia» (). Слоган — «Understand Asia» ().

Примечания

Ссылки 
 

Телеканалы, запущенные в 1999 году
Информационные телеканалы
Телеканалы Сингапура
HD-телеканалы